Amphoe Huai Rat (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Buri Ram. Die Provinz Buri Ram liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Benachbarte Distrikte (von Osten im Uhrzeigersinn): die Amphoe Krasang, Mueang Buri Ram, Ban Dan und Satuek. Alle Amphoe liegen in der Provinz Buri Ram.

Geschichte 
Huai Rat wurde am 1. April 1990 zunächst als „Zweigkreis“ (King Amphoe) eingerichtet, indem die fünf Tambon Huai Rat, Sam Waeng, Ta Sao, Ban Tako und Sanuan vom Amphoe Mueang Buri Ram abgetrennt wurden. 
Am 8. September 1995 wurde Huai Rat zum Amphoe heraufgestuft.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Huai Rat ist in acht Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 80 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Sam Waeng (Thai: )
 Khok Lek (Thai: )
 Huai Rat (Thai: )

Außerdem gibt es fünf „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Huai Rat (Thai: )
 Ta Sao (Thai: )
 Ban Tako (Thai: )
 Sanuan (Thai: )
 Mueang Pho (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Huai Rat bei amphoe.com (Thai)

Huai Rat